Сафедоб ( — белая вода):

 Сафедоб — село в Раштском районе Таджикистана.
 Сафедоб — село в Таджикабадском районе Таджикистана.